Cet article classe les aires urbaines les plus riches du monde selon leur PIB (en milliards de dollars US) en 2008. Les données proviennent de l'Insee et de PwC. Par souci d'homogénéité des données, le PIB de la ville de Francfort qui est de source différente, a été mentionné à la fin du tableau à titre indicatif.

Liste des cent villes possédant le plus important PIB en 2008

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

PIB
Villes par PIB